Villa Tunari (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Villa Tunari (plaats), een plaats in deze gemeente